Gunby (East Lindsey) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Gunby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Gunby (South Kesteven) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire